Sektor (lat. sector ‚Schneider‘, im Sinne von ‚etwas, das schneidet‘) steht für:
 Kreissektor, zwischen zwei Radien eingeschlossener Teil einer Kreisfläche
 Sektor (Geographie), politische oder militärische Verwaltungseinheit verschiedener Gebietskörperschaften
 Sektor (Antarktika), ein Teil des Kontinents Antarktika
 Sektor, die kleinste adressierbare Einheit eines Speichermediums; siehe Datenblock#Festplatten und Disketten
 Sektor, Teil eines Bahnsteiges
 Wirtschaftssektor, Teilbereich der Ökonomie

Siehe auch: